

Cinema 
 Be Careful – film del 2011 diretto da Chandrakant Singh

Musica 
 Be Careful – singolo di Sparkle del 1998
 Be Careful – album di DeStorm Power del 2012
 Be Careful – singolo di Cardi B del 2018

Pagine correlate 
 Be Careful What You Wish For...